Песчановский сельсовет (сельский совет)

Российская Федерация

Волгоградская область 
 Песчановский сельсовет Серафимовичского района

Крым

Автономная Республика Крым, Украина 
 Песчановский сельский совет Бахчисарайского района (упразднён в 2014 году с переходом Крымского полуострова под юрисдикцию Российской Федерации, на его месте образовано Песчановское сельское поселение)